Die insgesamt 192 Quotenplätze für die Turnwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 werden zwischen Oktober 2022 und Mai 2024 vergeben. Der größte Teil wird dabei über die Turn-Weltmeisterschaften 2022 und Turn-Weltmeisterschaften 2023 vergeben. Athleten, die sich nicht über den Teamwettkampf qualifiziert haben erhalten die Chance sich über Mehrkampfs- und Gerätewertungen zu qualifizieren. Darüber hinaus stehen der französischen Delegation als Gastgeber pro Geschlecht ein Quotenplatz zu. Ebenso werden zwei Wildcards (je eine pro Geschlecht) vergeben.

Qualifikationsübersicht

Männer

Mannschaftsmehrkampf 
Jede Nation darf maximal eine Mannschaft, bestehend aus fünf Athleten stellen.

Einzelwettkämpfe 
Nationen, die sich nicht über den Teamwettkampf qualifiziert haben, können maximal drei Quotenplätze über die Einzelwettkämpfe erreichen.

Frauen

Mannschaftsmehrkampf 
Jede Nation darf maximal eine Mannschaft, bestehend aus fünf Athletinnen stellen.

Einzelwettkämpfe 
Nationen, die sich nicht über den Teamwettkampf qualifiziert haben, können maximal drei Quotenplätze über die Einzelwettkämpfe erreichen.

Weblinks 
 Qualifikationssystem der FIG (englisch)

Qualifikation Turnen
Turnen